O Campeonato Gaúcho de Futebol Amador de 2012 é a 59ª edição da principal competição da categoria no Rio Grande do Sul. Um total de onze equipes estão atrás do titulo de campeão amador do estado.

Participantes 
 Academia do Morro (Guaíba)
 Americano (Novo Hamburgo)
 Botafogo (Fagundes Varela)
 Colorado (Não-me-toque)
 Flamengo (Bento Gonçalves)
 Guaíba (Guaíba) 
 Ibirubá (Ibirubá)
 Juventude Operária (Ibirubá)
 Serrano (Canela)
 Parobé (Parobé)
 Tamoio (Viamão)

Primeira Fase

Grupo A 

|}

Grupo B 

|}

Grupo C 

|}

Fase Final 

* Venceu por 4-3 nos pênaltis

Premiação 

Campeonato Gaúcho de Futebol